Иван Паньков: Паньков, Иван Васильевич (1904—1938) — советский воздухоплаватель.
 Паньков, Иван Кириллович (1925—1992) — Герой Советского Союза.

См. также